Huin ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Huin (1756–1821), französischer Glasmaler
 Martin Luc Huin (1836–1888), französischer Heiliger